Engels
 Southern cross, Engels voor Zuiderkruis (sterrenbeeld)
Muziek
 Southern cross (Crosby, Stills & Nash) (1982), lied van Crosby, Stills & Nash
 The sign of the southern cross (1981), lied van Black Sabbath
 Southern cross (Chthonic) (2011), lied van Chthonic 
Overig
 Southern Cross-universiteit, een openbare universiteit met drie vestigingen in Nieuw-Zuid-Wales, Australië
 Southern Cross (hop), hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier
 Southern Cross (Shire of Yilgarn), een plaats in Shire of Yilgarn in West-Australië

Zie ook 
 Zuiderkruis (doorverwijspagina)